X чемпионат Украины по волейболу среди женщин (Суперлига) проходил с 29 сентября 2000 по 14 апреля 2001 года с участием 8 команд.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного, финального этапов и этапа плей-офф. На предварительном этапе 8 команд провели двухкруговой турнир по системе съездных туров. 4 лучшие команды провели финальный турнир, в котором определили участников серии плей-офф за 1-е.

Особенность чемпионата: на первом этапе за победу начислялось 3 очка, на втором — 2.

Суперлига

Предварительный этап 

 До 3-го тура запорожская «ЗГИА-Орбита» носила название «Орбита-Индустриал».

За 1—4 места

Плей-офф за 1-е место 

 «Динамо-Круг» отказался от проведения решающих матчей, которые должны были состояться в Одессе.

Призёры 
 «Динамо-Дженестра» (Одесса): Ольга Павлова, Татьяна Силецкая, Ольга Куриленко, Татьяна Бунак, Светлана Оболонская, Евгения Душкевич, Анна Ковальчук, Дарья Чмиль, Екатерина Трач, Елена Удовенко, Вита Причепа, Елена Самсонова, Елена Онипко. Главный тренер — Игорь Филиштинский.

 «Динамо-Круг» (Черкассы)

 «Галычанка-Галэкспорт» (Тернополь)

За 5—8 места

Переходный турнир за право играть в Суперлиге

Высшая лига

Переходные матчи за место в высшей лиге

Первая лига

Предварительный этап

За 1—4-е места 
Туры проходили в Одессе, Северодонецке, Луганске и Черкассах.

За 5—8-е места

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

2000 год в волейболе
2001 год в волейболе